

Бікен — місто, штат Айова
 Бікен — місто, штат Нью-Йорк